Sers (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sers (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 SERS - Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana